

Patronyme 

 Virgile Moine (1900-1988), personnalité politique suisse ;
 Michel Moine (1920-2005), journaliste et parapsychologue français ;
 Henri Moine, (1921-2017), personnalité politique française ;
 Roger Moine (1935-), footballeur français ;
 Claude Moine, dit « Eddy Mitchell » (1942-), chanteur et acteur français ;
 Jean-Pierre Moine (1943-), nageur et joueur de water-polo français ;
 Jean-Yves Moine (1945-), joueur de water-polo français ;
 Jean-Jacques Moine (1954-2022), nageur et joueur de water-polo français ;
 Michel Moine (1962-), personnalité politique française.

Toponyme 

 Moine, sous-affluent français de la Loire ;
 La Moine, sous-affluent américain du Mississippi ;
 Des Moines, capitale américaine de l’État de l’Iowa ;
 Comté de Des Moines, comté américain de l'État de l'Iowa ;
 Des Moines, ville américaine de l’État de Washington ;
 Baie Le Moine, baie canadienne de Terre-Neuve.

Titres 

 Le Moine (1796), roman anglais de Matthew Gregory Lewis ;
 Le Moine (1972), film franco-italo-allemand de Ado Kyrou ;
 Le Moine (2011), film franco-espagnol de Dominik Moll.

Autres 
 Moine, membre d’un ordre monastique ;
 Boule des moines, fromage français ;
 Tête de Moine, fromage suisse ;
 Vautour moine, vautour de la famille des Accipitridae ;
 Phoque moine, phoque du genre Monachus ;
 Moine, insecte de la famille des Cantharidae ;
 Moine, ouvrage en bois ou en béton, installé dans la digue d'un étang, permettant de retenir l'eau dans l'étang ou de le vider, et de jouer un rôle de trop plein.

Jeux 
 Le jeu du Moine, jeu consistant à propulser une toupie actionnée par une ficelle ou une tige afin de faire tomber des quilles miniatures. Le jeu peut également être joué sur une surface (de bois ou autre) encadrée de bandes. Cette dernière peut inclure des espaces partiellement fermés qui permet, si la toupie y accède, d'obtenir des points additionnels.

Outils 
 Le moine peut désigner une perceuse électrique dans certaines régions du Québec.

Chauffage 
 Un moine est un modèle ancien de chauffe-lit, constitué d'une structure en bois cintré, en forme d'œil, d'environ  de long sur  de large et  de hauteur. Il y avait une plaque métallique carrée à la base et sur le dessus. On y plaçait un récipient contenant des braises issues de la cheminée puis on mettait l'ensemble dans un lit, afin de le réchauffer avant de s'y coucher. Plus tard, certains furent équipés d'ampoules électriques chauffantes. Les progrès en matière de chauffage et les accidents qui ont eu lieu ont rendu cet accessoire obsolète. Il était pourtant encore en usage vers 1970 dans certaines fermes très isolées.

Proverbes 
 « L'habit ne fait pas le moine », c'est-à-dire qu'il ne faut pas juger une personne sur son apparence
 « Lâche toi le moine », expression signifiant de sortir d'un état de paresse